

Вест-Віндзор — місто, штат Вермонт
 Вест-Віндзор Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі